Kostelić je priimek hrvaške športne družine:
 Ante Kostelić, oče in trener svojih otrok,
 Ivica Kostelić, alpski smučar,
 Janica Kostelić, alpska smučarka (rojena 1982).